Женская национальная сборная Непала по волейболу (, ) — представляет Непал на международных волейбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Волейбольная ассоциация Непала (.

История 
Волейбольная ассоциация Непала образована в 1976 году. С 1980 — член ФИВБ и AКВ.

До 2017 года женская сборная Непала по волейболу принимала участие только в региональных соревнованиях Южной Азии. В 1999 году на проходивших в Непале Южноазиатских играх хозяйки соревнований стали призёрами этих комплексных региональных спортивных соревнований, заняв 3-е место. Это был первый официальный турнир для женской волейбольной национальной команды Непала.

Следующий раз женский волейбол был включён в программу Игр в 2006 году в Шри-Ланке и в волейбольном турнире непальские волейболистки повторили свой бронзовый успех 7-летней давности. В первом же матче команда Непала потерпела крупное поражение от сборной Индии 0:3, набрав в третьей партии всего одно очко. Следующий поединок против сборной Шри-Ланки волейболистки Непала также проиграли в трёх сетах, но в игре за бронзовые медали одержали победу над командой Мальдивской Республики 3:1.

В декабре 2014 года в Непале прошёл первый чемпионат Южной Азии с участием пяти команд региона. Соревнования состояли из кругового турнира и сборная Непала заняла 2-е место, уступив только сборной Индии и переиграв команды Шри-Ланки, Мальдивской Республики и Бангладеш

В феврале 2016 года в Индии прошли очередные Южноазиатские игры, в программу которых был возвращён женский волейбол. Первоначально на турнире планировалось участие 6 женских сборных, но из-за отказа команды Афганистана предварительная группа с участием Непала включила лишь две команды и в единственном матче этой группы непальские волейболистки потерпели поражение от Шри-Ланки 0:3. Тем не менее сборная Непала вышла в полуфинал, где также в трёх партиях проиграла Индии, но в матче за бронзу уверенно победила команду Мальдивской Республики 3:0 (25:20, 25:14, 25:13). Этого успеха женская сборная Непала добилась под руководством иранского тренера Хамида Мовахеди, который в начале 2016 года возглавил сразу две волейбольные сборные страны — мужскую и женскую.

В январе 2017 года женская сборная Непала впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 2018. В 1-м раунде азиатской квалификации сборные стран-членов AVC (по рейтингу не прошедшие напрямую в основную стадию отбора) были разделены на три зоны. В одной из них — Центральноазиатской — в столице Мальдивской Республики Мале 27-29 января сошлись сборные Мальдивской Республики, Ирана и Непала. Уверенную победу одержали иранские волейболистки, обыгравшие обоих соперников со счётом 3:0. Команда Непала стала 2-й, победившая хозяек также со счётом 3:0, но из дальнейшей борьбы за попадание на мировое первенство выбыла. Интересно, что по сравнению с предыдущим официальным турниром (Южноазиатскими играми 2016) игровой состав национальной команды Непала полностью остался прежним. Изменения коснулись лишь тренерского штаба. Наставником сборной вновь стал местный специалист Судеш Кумар Римал.

В ноябре 2019 года в столице Бангладеш Дакке прошёл первый чемпионат Центральноазиатской зональной ассоциации Азиатской конфедерации волейбола, в котором приняли участие сборные Непала, Киргизии, Мальдивской Республики, Бангладеш и Афганистана. За явным преимуществом победив всех своих соперников, непальские волейболистки выиграли свои первые золотые награды на официальном турнире. В начале декабря того же года на Южноазиатских играх, проходивших в Непале, хозяйки игровой площадки уверенно дошли до финала волейбольного турнира соревнований, где лишь в пяти сетах уступили лидерам волейбола региона — сборной Индии.

Результаты выступлений и составы

Чемпионаты мира 
 2018 — не квалифицировалась

 2018 (квалификация): Уша Кумари Биста, Копила Упрети, Сарасвати Чаудхари, Небика Чаудхари, Аруна Шахи, Бинита Будхатхок, Маниша Чаудхари, Решма Бхандари, Манджу Гурунг, Камала Пун, Пратибха Мали, Крипа Адхикари. Тренер — Судеш Кумар Римал.

Южноазиатские игры 
  2-е место — 2019.
  3-е место — 1999, 2006, 2016.

  2016: Бинита Будхатхок, Манджу Гурунг, Небика Чаудхари, Пратибха Мали, Сарасвати Чаудхари, Уша Кумари Биста, Копила Упрети, Маниша Чаудхари, Решма Бхандари, Аруна Шахи, Камала Пун, Крипа Адхикари. Тренер — Хамид Мовахеди.
  2019: Нирута Тхагунна, Сарасвати Чаудхари, Сунита Кхадка, Аруна Шахи, Уша Кумари Биста, Джанаки Бхандари, Решма Бхандари, Хира КС, Камала Пуна, Пратибха Мали, Пунам Чанд, Сафия Пун, Уша Бхандари, Салина Шрестха. Тренер — Джагдиш Прасад Бхатта.

Чемпионат Южной Азии 
  2-е место — 2014.
  2014: Бинита Будхатхок, Рамила Тандукар, Манджу Гурунг, Небика Чаудхари, Пратибха Мали, Сарасвати Чаудхари, Уша-Кумари Биста, Копила Упрети, Маниша Чаудхари, Решма Бхандари, Аруна Шахи, Сушила Тхапа, Джиоти Чаудхари, Камала Пун. Тренер — Судеш Кумар Римал.

Чемпионат CAZA 
 2019 —  1-е место
 2021 —  1-е место

  2019: Нирута Тхагунна, Сарасвати Чаудхари, Сунита Кхадка, Аруна Шахи, Уша Кумари Биста, Джанаки Бхандари, Решма Бхандари, Камала Пуна, Пратибха Мали, Пунам Чанд, Сафия Пун, Салина Шрестха. Тренер — Джагдиш Прасад Бхатта.

Состав 
Сборная Непала в чемпионате CAZA 2021

 Главный тренер — Джагидиш Прасад Бхатта.

Примечания

Ссылки 
 Волейбольная ассоциация Непала
 Волейбольная ассоциация Непала на Facebook
 Nepal national team. women.volleybox

Непал
Волейбол в Непале
Волейбол